Psychotheque, pubblicato nel gennaio del 2006, è il primo album ufficiale in studio del gruppo italiano SHW. Il disco, uscito nei negozi per New LM Records/Crotalo Edizioni Musicali, contiene 11 brani in stile BritPop/Rock ed è distribuito nei negozi ed on-line da Masterpiece Distribution.

Tracce 
 Broken - 4:12
 Epochal Babel - 3:29
 Hullabaloose - 3:16
 Psychotheque - 5:43
 Sleepwalkers - 4:30
 Clashemotions - 3:37
 ADS (Ayrton da Silva) - 1:30
 Beyond - 3:54
 Missing - 3:50
 Mind Chambers - 5:32
 Broken (part 2) - 2:48